«Da Funk» — песня группы Daft Punk, первоначально выпущенная как сингл в 1995 году, а затем включенная в их дебютный альбом Homework (1997). Данная композиция и сопровождающий её музыкальный видеоклип, снятый Спайком Джонзом, считаются классикой хаус-музыки 1990-х годов.

Предыстория 
«Da Funk» был первоначально выпущен как 12-дюймовый сингл в 1995 году под лейблом Soma Quality Recordings. Издание было ограничено тиражом в 2000 экземпляров и «практически игнорировалось» согласно материалам журнала Muzik в то время. Сингл получил рост популярности, когда группа The Chemical Brothers включили его в свои живые выступления. Впоследствии, песня этого британского дуэта «Life Is Sweet» была ремикширована Daft Punk для сингла в августе 1995 года.

Daft Punk в конце концов подписали контракт с Virgin Records в конце 1996 года после спора между несколькими лейблами. «Da Funk» был переиздан лейблом с B-стороной «Musique», треком, который позже появился на сборнике Musique Vol. 1 1993–2005. Дебютный альбом дуэта Homework включает в себя «Da Funk», а также перевернутую версию под названием «Funk Ad». Daft Punk выразили желание сбалансировать альбом, равномерно распределяя треки по каждой из четырёх виниловых сторон.

«Da Funk» разошелся тиражом 30 000 экземпляров в 1997 году. Французский клубный журнал Coda назвал его синглом номер один с 33 процентами голосов. В сентябре 2010 года журнал Pitchfork Media включил песню под номером 18 в свои 200 лучших треков 90-х годов В 2011 году песня была показана в видеоиграх Top Spin 4 и Just Dance 3 от компании Ubisoft. В 2012 году английское музыкальное издание NME внесла песню в список 100 лучших песен 1990-х под номером 8.

Создание 
В интервью Фредерику Строджу для шведского журнала Pop #23 Т. Бангальте рассказал, что «Da Funk» был сделан после прослушивания американского Джи-фанка в течение нескольких недель:
 «Это было примерно в то время, когда был выпущен „Regulate“ Уоррена Джи, и мы хотели сделать что-то похожее на гангста-рэп и попытались как можно больше приглушить наши звуки. Однако „Da Funk“ никто никогда не сравнивал с хип-хопом. Мы слышали, что барабаны звучат как у Queen и The Clash, мелодия напоминает Джорджио Мородера, а синтезаторы звучат как электро и так далее. Однако никто не согласен с нами, что это звучит как хип-хоп».
Основным семплом изначально был звуком сирены, но был изменён, чтобы отразить эстетику «гангста-рэпа», которую они пытались достичь. Басовая линия была создана с помощью синтезатора Roland TB-303, купленным Бангальте в 1993 году. Он создал несколько шаблонов на синтезаторе заранее:
 «Когда мы искали басовую линию, мы слушали некоторые из них, которые я уже запрограммировал, и взяли тот, который подошел лучше всего».

Музыкальное видео 
Музыкальное видео трека было снято режиссёром Спайком Джонзом под названием Big City Nights. Главным героем является Чарльз (Тони Максвелл), антропоморфной собаке cо сломаной загипсовоной ногой и с костылем. Чарльз, который прожил в Нью-Йорке всего один месяц, показан гуляющим с бумбоксом, из которого громко играет «Da Funk». Его ковыляющая походка высмеивается парой детей. Ему отказывают, когда он пытается участвовать в общественном опросе. Его бумбокс раздражает торговца книгами на тротуаре, у которого Чарльз покупает роман в мягкой обложке под названием Ночи Большого Города. Затем Чарльз встречает женщину по имени Беатрис (Кэтрин Келлнер), которая когда-то была его соседкой по детству. Они договариваются поужинать вместе у неё дома, собираясь доехать на городском автобусе. Беатрис садится в автобус, но Чарльз поражается знаком, гласящим «С РАДИО НЕ ЗАХОДИТЬ». Поскольку он не может выключить свой бумбокс (у которого сломана/отсутствует кнопку громкости), он неохотно остается на автобусной остановке, а автобус уезжает с Беатрис.
Несмотря на то, что видео можно интерпретировать по-разному, Т. Бангальте заявил:
 Здесь нет никакой истории. Это просто человек-собака, гуляющая с гетто-бластером по Нью-Йорку. Остальное не имеет смысла. Однако люди размышляют, о чём же здесь речь. О человеческой терпимости? Интеграция? Урбанизм? На самом деле никакого посыла нет. Когда-нибудь будет продолжение.

Список композиций 

 CD сингл 
 «Da Funk»  — 5:33
 «Musique»  — 6:52
 12" макси-сингл 
 «Da Funk»  — 5:33
 «Musique»  — 6:52

 CD макси сингл 
 «Da Funk»  — 2:41
 «Da Funk»  — 3:48
 «Da Funk»  — 5:32
 «Ten Minutes of Funk» — 10:08
 «Call Out Hook» — 0:10

 7" сингл 
 «Da Funk»  — 3:48
 «Da Funk» — 5:33

 12" макси-сингл 
 «Da Funk»  — 5:28
 «Rollin' & Scratchin'»  — 7:26

 CD макси-сингл 
 «Da Funk»  — 5:33
 «Musique» — 6:52
 «Ten Minutes of Funk» — 10:08

 12" макси-сингл 
 «Da Funk»  — 5:33
 «Musique» — 6:52
 «Ten Minutes of Funk» — 10:08

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1996 года
Песни Daft Punk
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Virgin Records